

Cinema 
 La morte dietro il cancello (Asylum) – film del 1972 diretto da Roy Ward Baker
 Asylum – film del 1997 diretto da James Seale
 Asylum – film del 2003 diretto da Nigel Barker
 Asylum – film del 2003 diretto da Sandy McLeod
 Follia (Asylum) – film del 2005 diretto da David Mackenzie
 Asylum – film del 2008 diretto da David R. Ellis
 The Asylum – Casa di produzione statunitense fondata nel 1997

Fumetto 
 Asylum – fumetto di Buffy l'ammazzavampiri

Geografia 
 Asylum – sella fra i due rilievi del Campidoglio di Roma
 Asylum – township della Contea di Bradford, Pennsylvania (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
 Follia (Asylum) – romanzo di Patrick McGrath del 1996

Musica 
 Asylum – traccia dell'album Crime of the Century dei Supertramp del 1974
 Asylum – album dei Cressida del 1971
 Asylum – album dei Kiss del 1985
 Asylum – album dei The Legendary Pink Dots del 1985
 Asylum – album dei Disturbed del 2010
 Asylum – singolo dei Disturbed estratto dall'omonimo album
 Asylum – album dei The Back Horn del 2010
 Asylum Records – etichetta discografica statunitense

Altro 
 Asylum – videogioco del 1986, distribuito da Screenplay
 Asylum – serie televisiva britannica